Spieringstraat Assen
 Spieringstraat Bergen op Zoom
 Spieringstraat Delft
 Spieringstraat Gouda
 Spieringstraat Hengelo
 Spieringstraat Heusden
 Spieringstraat Hoogvliet-Zuid
 Spieringstraat Kamperland
 Spieringstraat Nieuwkoop
 Spieringstraat Volendam